Osoby o tym nazwisku:
 István Herczeg – węgierski gimnastyk, olimpijczyk
 Miklós Herczeg – węgierski piłkarz i trener piłkarski